Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de vrouwen van de Belgische club RSC Anderlecht hebben getraind van 1971 tot op heden.

RSC Anderlecht (vrouwen)
Trainers
Trainers